Eurípides (ou Eurípedes) pode se referir a:

Eurípides, poeta grego
2930 Euripides, asteroide

Ver também

Desambiguações de antropônimos